Herrdubbel i tennis vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes mellan den 28 juli och 4 augusti 2012 på All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Medaljörer

Format 
64 spelare deltog i en vanlig utslagsturnering där den vinnande spelaren avancerade till nästa omgång.

Resultat

Finaler 
{{4TeamBracket-Tennis3-with third
|RD1=Semifinaler
|RD2=Final 
|3rd=Bronsmatch
|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1=|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2= 
|RD1-team2=
|RD1-score2-1=4
|RD1-score2-2=4
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3= 
|RD1-team3=
|RD1-score3-1=3
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=16
|RD1-seed4=2
|RD1-team4=
|RD1-score04-1=7
|RD1-score04-2=7
|RD1-score04-3=
 
|RD1-seed05=
|RD1-team05=  
|RD1-score05-1=65
|RD1-score05-2=63
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=IP
|RD1-team06=|RD1-score06-1=77
|RD1-score06-2=77
|RD1-score06-3=
 
|RD1-seed07=IP
|RD1-team07=
|RD1-score07-1=77
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=4
|RD1-seed08=6
|RD1-team08=|RD1-score08-1=65
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=3
|RD1-team09=
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=IP
|RD1-team10=
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11=|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=711
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=IP
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=69
|RD1-score12-3=
 
|RD1-seed13=
|RD1-team13= 
|RD1-score13-1=5
|RD1-score13-2=3
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14=
|RD1-score14-1=7
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=
 
|RD1-seed15=
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=64
|RD1-score15-2=77
|RD1-score15-3=6
|RD1-seed16=7
|RD1-team16=
|RD1-score16-1=77
|RD1-score16-2=64
|RD1-score16-3=8
 
|RD2-seed01=1
|RD2-team01=|RD2-score01-1=78
|RD2-score01-2=77
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=IP
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=66
|RD2-score02-2=61
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=IP
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=1
|RD2-score03-2=77
|RD2-score03-3=6
|RD2-seed04=6
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=65
|RD2-score04-3=3

|RD2-seed05=3
|RD2-team05=
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=65
|RD2-score05-3=11
|RD2-seed06=
|RD2-team06=
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=77
|RD2-score06-3=9

|RD2-seed07=
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=7
|RD2-team08=
|RD2-score08-1=3
|RD2-score08-2=4
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01=|RD3-score01-1=77
|RD3-score01-2=712
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=IP
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=64
|RD3-score02-2=610
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=3
|RD3-team03=
|RD3-score03-1=4
|RD3-score03-2=63
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=
|RD3-team04=

 Nedre halvan 

|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=
|RD4-team01=
|RD4-score01-1=3
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=16
|RD4-seed02=2
|RD4-team02=

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 2012